То́рстен Амфт () — немецкий модельер и художник моды.

Биография 
Торстен Амфт переехал в Берлин в 17 лет и там стал моделью. На него обратили внимание представители крупнейшего на то время в Европе конкурс моделей Gesicht 93. После этого Амфт работал преимущественно за границей, в том числе с Хельмутом Ньютоном, Хербом Ритцом и Джанни Версаче. На заработанные деньги он смог финансировать учёбу на факультете моды в Цюрихе.

Карьера 
Помимо штаб-квартиры в Берлине, филиалы модного дома открыты в Нью-Йорке и Токио. Амфт выпускает не только одежду от кутюр (под маркой Torsten Amft), но и более демократичную одежду серийного производства (лейбл Amft). Логотипом является роспись дизайнера.

В 2000 году в Нью-Йорке он получил награду «Lexton».

Философия 
Амфт — один из ведущих художников моды в Германии.
Своё понимание одежды как использование религиозных убеждений и распространения сообщений он практикует с 2000 года, Амфт называет свой стиль элитарный футуризм.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Торстен Амфт

Модельеры Германии